Каджары:
 Каджары — тюркское племя.
 Каджары — династия, правившая Ираном с 1781 по 1925 год.

См. также 
 Каджарский Иран